8. ročník Mistrovství světa ve snowboardingu 2009 se konal v lyžařském středisku Hyundai Sungwoo Resort nedaleko Duwon-ri v okrese Hoengseong v provincii Kangwon od 18. ledna do 25. ledna 2009. Na programu mistrovství světa byl snowboardcross, paralelní obří slalom (snowboarding), paralelní slalom (snowboarding), U rampa (snowboarding) a muži měli navíc Big Air.

Medailisté

Snowboardcross

Umístění českých snowboardistů:29. Michal Novotný, 31. Pavel Heiník, 33. Jakub Flejšar a 42. Emil Novák.
Umístění českých snowboardistek:23. Martina Krejčová

Paralelní obří slalom

Muži

Ženy

Paralelní slalom

Muži

Ženy

U rampa

Big Air

Pořadí národů

Externí odkazy
 Oficiální web
 Výsledky na FIS

Mistrovství světa ve snowboardingu
Snowboarding v roce 2009
Snowboarding v Jižní Koreji
Sport v Kangwonu (Jižní Korea)